Kanice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kanice (okres Domažlice)
 Kanice (okres Brno-venkov)